Russellville kan avse: 

 Russellville, Alabama
 Russellville, Arkansas
 Russellville, Illinois
 Russellville, Indiana
 Russellville, Kentucky
 Russellville, Missouri
 Russellville, Ohio
 Russellville, Tennessee
 Russellville, West Virginia